Il Mistrovství Českého svazu fotbalového 1924, nona edizione del torneo, non fu terminato e vide il successo dello Slavia Praga.

Classifica 

La classifica è errata in quanto presenta 2 vittorie in più rispetto alle sconfitte; la differenza complessiva tra gol fatti e gol subiti e di +17.

Statistiche e record

Record 
Maggior numero di vittorie:  (11)
Minor numero di sconfitte:  (0)
Migliore attacco:  (53 gol fatti)
Miglior difesa:  e  (10 gol subiti)
Miglior differenza reti:  (+42)
Maggior numero di pareggi: Viktoria Nusle (4)
Minor numero di pareggi: , Malostransky e  (0)
Minor numero di vittorie: Sparta Košíře (0)
Maggior numero di sconfitte: Slavoj Žižkov e Sparta Košíře (9)
Peggiore attacco: PRaga VIII (10 gol fatti)
Peggior difesa: Slavoj Žižkov  (45 gol subiti)
Peggior differenza reti: Slavoj Žižkov (-33)

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1924
Campionato cecoslovacco di calcio